

Wydarzenia 

 Europa
 Wikingowie  podbili Irlandię

Zmarli 
 Deshan Xuanjian - chiński mistrz chan (ur. 819)

0914